Вірджинія Рузічі виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1978 в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Міму Яушовець з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Вірджинія Рузічі — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Міма Яушовець (фіналістка)
  Вірджинія Рузічі (Чемпіонка)
  Регіна Маршикова (півфіналістка)
  Ненсі Річі (2 коло)
  Кеті Мей (чвертьфіналістка)
  Джанет Ньюберрі (1 коло)
  Катя Еббінгаус (2 коло)
  Лора Дюпонт (1 коло)
  Рената Томанова (2 коло)
  Флоренца Міхай (1 коло)
  Джінн Еверт (2 коло)
  Мішелл Тайлер (2 коло)
  Фіорелла Боніселлі (чвертьфіналістка)
  Маріана Сіміонеску (3 коло)
  Марін Луї (2 коло)
  Керолайн Столл (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1978 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
1978 у тенісі